Женская сборная Китая по кёрлингу — представляет Китай на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Китая ().

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Китай -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
  (старая версия сайта Ассоциации кёрлинга, на март 2021 года)

См. также 
 Мужская сборная Китая по кёрлингу
 Смешанная сборная Китая по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китая по кёрлингу
 Сборная Китая по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Китая по кёрлингу на колясках

Китай
Кёрлинг в Китае
Кёрлинг
Женский кёрлинг